La saison 2022-2023 est la  édition du championnat d'Italie de football. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Italie en une série de trente-huit journées.

Le champion en titre, l'AC Milan, défend son titre face à  équipes, dont trois promus qui sont l'US Lecce, l'US Cremonese et l'AC Monza.

Participants

Les participants 

La Juventus FC est l'équipe la plus titrée d'Italie avec trente-six sacres alors que l'AC Milan est l'équipe italienne avec le plus de coupes des champions avec sept à son actif ce qui la place deuxième derrière le Real Madrid avec 14 et devant le Liverpool FC et le Bayern Munich avec six. L'Inter Milan demeure la seule équipe du championnat de D1 d'Italie à n'avoir jamais connu de relégation, étant en Serie A depuis 1908.
Légende des couleurs

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontation directes, puis de la différence de buts en confrontation directe, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de Fair-Play.

Les quatre premiers sont qualifiés directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA 2023-2024. Le cinquième est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa 2023-2024 et le sixième est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence 2023-2024. Si le vainqueur de la coupe est européen de par son classement, les cinquième et sixième sont qualifiés directement pour les poules de la Ligue Europa 2023-2024, le septième sera lui qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence 2023-2024.

En , la Juventus est sanctionnée de 15 points de pénalité par la Cour d'appel de la Fédération italienne, en raison de fraudes comptables lors de transferts de joueurs entre 2018 et 2021 ; le club annonce faire appel.

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Résultats

Statistiques

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel. Les matchs joués en retard ainsi que ceux avancés sont donc comptabilisés lors de la journée suivant leur tenue.

Résultats par match 

Séries de victoires : 11

 Naples (de la  à la  journée)

Séries de matchs sans défaite : 15

 Naples (de la  journée à la  journée)

Séries de défaites : 10
 Hellas Vérone (de la  journée à la  journée)

Séries de matchs sans victoire : 23

 Cremonese (de la  journée à la  journée)

Meilleurs buteurs 

Mise à jour au 21 février 2023

Bilan de la saison

Parcours en Coupes d'Europe

Notes et références 

2022-2023
Italie M1
Championnat M1
Football M1